Desa Ketangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ketangi (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 110,01), Jawa Tengah, 
 Desa Ketangi (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 110,13), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar